Dipdap (2003-2011) – brytyjski serial animowany stworzony przez Steve'a Robertsa. Wyprodukowany przez Ragdoll Productions. W 2011 roku serial otrzymał nagrodę BAFTA w kategorii "Short Form".

Światowa premiera serialu miała miejsce 30 maja 2003 roku na antenie CBeebies. Ostatni odcinek został wyemitowany 22 czerwca 2011 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 stycznia 2013 roku na kanale MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o stworku imieniem Dipdap, który wie, że rysowanie zaczyna się od jednej prostej kreski. Potem ta linia ożywa i może zmienić się we wszystko. Dzieci obserwują i zgadują co powstanie na kartce.

Spis odcinków

Przypisy 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2011